Yazıcı (ou Yazici) peut désigner :
 Tahsin Yazıcı (1892-1971), officier de l'armée ottomane puis homme politique turc ;
 Yusuf Yazıcı (1997-), footballeur turc.